Томас Мустер је освојио турнир. У финалу је победио Мајкла Ченга резултатом 7-5, 6-2, 6-4.

Носиоци 

  Андре Агаси (четвртфиналиста)</li>
  Пит Сампрас (прво коло)</li>
  Борис Бекер (треће коло)</li>
  Горан Иванишевић (прво коло)</li>
  Томас Мустер (победник)</li>
  Мајкл Ченг (финалиста)</li>
  Сержи Бругера (полуфиналиста)</li>
  Вејн Фереира (треће коло)</li>

<ol start="9">
  Јевгениј Кафељников (полуфиналиста)
  Магнус Ларсон (четврто коло)
  Алберто Берасатеги (треће коло)
  Михаел Штих (четврто коло)
  Џим Куријер (четврто коло)
  Тод Мартин (треће коло)
  Рихард Крајичек (друго коло)
  Марк Росе (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1995.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно